Kızılören (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
 Kızılören (stad), de hoofdplaats van het district